A 2015-ös GP2 olasz nagydíjat szeptember 5. és 6. között rendezték. A pole-pozícióból Pierre Gasly indult. A főversenyt Alexander Rossi, a sprintversenyt pedig Mitch Evans nyerte.

Időmérő

Futamok

Főverseny

Sprintverseny

Jegyzetek

Források
 Honlap

Olasz